АГМК () — узбекистанский футбольный клуб из города Алмалык Ташкентского вилоята (области), основанный в 2004 году.

Участник Суперлиги Узбекистана — высшего футбольного дивизиона страны. Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана 2020 и 2021 годов.

Генеральный спонсор и владелец клуба — АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Названия

История 
ФК АГМК был основан в 2004 году Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом как преемник расформированных в 1994 и 1988 годах соответственно футбольных клубов «Кимёгар» и «Металлург».

В 2004 году АГМК подал заявку на участие в Первой лиге чемпионата Узбекистана, и вскоре она была принята. В дебютном сезоне алмалыкцы заняли 6-е место в группе 
«Восток».

В 2005 году клуб стал 10-м, а в сезоне-2006 — вновь 6-м. По итогам 2007 года АГМК занял лишь 14-е место в Первой лиге, но был включен в Высшую лигу из-за того, что 2 клуба из элитного дивизиона отказались от участия по финансовым причинам.

В дебютном сезоне в Высшей лиге алмалыкцы заняли 10-е место среди 16 команд и дошли до полуфинала Кубка Узбекистана. Лучшим бомбардиром клуба стал литовец Артурас Фоменко, забивший 6 мячей.

В 2009 году АГМК изменил своё название на «Алмалык», а главным тренером клуба был назначен известный узбекский футболист и начинающий тренер Игорь Шквырин. В итоге «Алмалык» достиг своего лучшего результата в истории выступлений в Высшей лиге — 4-е место.

В сезонах-2010 и 2011 команда финишировала на 11-м месте. В 2012 году клуб занял 8-е место, а в следующем чемпионате — уже 5-е. В сезоне-2014 «Алмалык» стал 6-м.

В 2015-м повторил этот результат. В сезоне-2016 неожиданно занял 13-е итоговое место, а в 2017 году был 8-й командой Высшей лиги.

В начале января 2018 года клуб объявил о возврате к первоначальному названию АГМК, под которым он выступал в сезонах-2004-2008 до переименования в «Алмалык».

В 2018 году в Суперлиге Узбекистана клуб финишировал только на 10-м месте, но зато впервые в своей истории выиграл Кубок Узбекистана.

В 2020 и 2021 годах выигрывал бронзовые медали Чемпионата Узбекистана.

Достижения 
  Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана: 2020, 2021
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2018
  Финалист Кубка Узбекистана: 2019, 2020
 Обладатель Кубка ПФЛ Узбекистана: 2013
  Финалист Кубка ПФЛ Узбекистана: 2012

Статистика выступлений

Текущий состав

Известные игроки 

  Олег Зотеев
  Шавкат Мулладжанов
  Зафар Холмуродов
  Джахонгир Джиямуродов
  Шавкат Саломов
  Шахбоз Эркинов
  Санджар Шоахмедов
  Носир Отакузиев
  Джавлан Гусейнов
  Спартак Муртазаев
  Камолиддин Мурзоев
  Арсланмурат Аманов
  Максатмурат Шамурадов
  Павел Харчик
  Мурат Хамраев
  Омар Бердыев
  Назар Чолиев
  Павел Матяш
  Фархат Мусабеков
  Валерий Фомичёв
  Георгий Квесиешвили
  Евгений Гоголь
  Алексей Жданов
  Владислав Космынин
  Ярослав Мартынюк
  Вадим Чемыртан
  Адриан Кашкаваль
  Артурас Фоменко
  Игорь Петкович
  Александр Алемпиевич
  Дарко Станоевич
  Неманья Йованович
  Игорь Елич
  Шакер Зуаги

Главные тренеры

Болельщики, принципиальные соперники, дерби 
У ФК АГМК имеется много болельщиков, среди которых немало работников одноимённого комбината. Его принципиальным соперником  является другая команда из Ташкентского вилоята (области) — бекабадский «Металлург».

Оба клуба защищают честь крупных промышленных предприятий — Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) и Узбекского металлургического комбината (Узметкомбинат) соответственно.

Одновременно они представляют одних из самых развитых городов Узбекистана в тяжелой промышленности — Алмалык и Бекабад.

Поэтому так называемое «Дерби металлургов», участниками которого являются АГМК и «Металлург», имеет большую популярность в стране.

Между тем, болельщики АГМК и «Металлурга» сохраняют дружественные отношения, вместе болея за обе команды, если в матчах соперниками их любимых клубов становятся другие клубы страны.

У алмалыкчан также есть некоторое соперничество с клубом «Кызылкум» (так называемое «Дерби горняков»), который представляет Навоийский горно-металлургический комбинат, расположенный в Навоийском вилояте, а также — с ФК «Ангрен» из соседнего Алмалыку города  Ангрена.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Информация о клубе на сайте transfermarkt
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru
 Информация о клубе на сайте wildstat.ru

ФК АГМК
Футбольные клубы Узбекистана